UAC est un codon, qui signifie :
 tyrosine, selon le code génétique,
la tyrosine a pour codon : UAU, UAC

UAC est une abréviation qui signifie :
 User Account Control, en informatique, technologie introduite par Windows Vista permettant d'empêcher les élévations de privilèges (droits utilisateurs) incontrôlées.
 Union Aerospace Corporation, une société fictive du jeu vidéo Doom
 United Aircraft Corporation (OAK en russe), un consortium aéronautique russe rassemblant les principaux constructeurs aéronautiques de ce pays
Université d'Abomey-Calavi, une université béninoise